Oscar Joshua Boone detto Josh (n. 1984), cestista statunitense
 Joshua Sidney Boone detto Josh (n. 1979), regista e sceneggiatore statunitense